Die Abkürzung ISAM steht für: 

 Index Sequential Access Method, ein Zugriffsverfahren für Dateien in der Informationstechnik
 Innsbruck–Salzburg–Amstetten-Störung, ein tektonisches Bruchliniensystem der Alpen
 Intelligent Services Access Manager
 Inside Sales Account Manager 
 Imago-Semantic-Action Model 

ISAM